Gorrión pálido puede referirse a:
Spizella pallida, también llamado chambito pálido, gorrrión arrocero rayado y arrocero pálido, ave de la familia Emberizidae, que habita en América del Norte.
Carpospiza brachydactyla, ave de la familia Passeridae, que habita Asia central y Medio Oriente.